Liga Środkowoeuropejska siatkarzy 2011/2012 - 7. sezon klubowych rozgrywek organizowanych przez Middle European Volleyball Zonal Association (MEVZA). Zainaugurowany został 1 października 2011 roku i trwał do 10 marca 2012 roku. 

Rozgrywki składały się z fazy zasadniczej i fazy play-off, w ramach której rozegrano ćwierćfinały i turniej finałowy. Turniej finałowy odbył się w dniach 9-10 marca 2012 roku w Humenné na Słowacji. Zwycięzcą Ligi Środkowoeuropejskiej został austriacki klub , który w finale pokonał słoweński zespół .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: Sześć drużyn rozegrało ze sobą systemem kołowym po dwa spotkania. Wszystkie zespoły awansowały do fazy play-off. Miejsce w tabeli decydowało o rozstawieniu w fazie play-off.
 Faza play-off: Do rozgrywek dołączyli zwycięzca i wicemistrz z poprzedniego sezonu, czyli słoweński klub  i austriacki klub . Faza play-off składała się z ćwierćfinałów i turnieju finałowego, w ramach którego rozegrano półfinały, mecz o 3. miejsce i finał. W ćwierćfinałach odbywały się dwumecze. O awansie decydowała liczba wygranych spotkań. Gdy obie drużyny wygrały po jednym spotkaniu, odbywał się tzw. złoty set grany do 15 punktów. Półfinały, mecz o 3. miejsce i finał grane były do jednego zwycięstwa.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań

Tabela fazy zasadniczej

Faza play-off

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa

Statystyki, varia

Sety, małe punkty

Bibliografia 
 

Liga Środkowoeuropejska w piłce siatkowej
2011 w piłce siatkowej
2012 w piłce siatkowej